Цей список включає переліки найкращих українських легкоатлетів (включаючи легкоатлетів радянського періоду) серед чоловіків та жінок та показаних ними результатів у обраних легкоатлетичних дисциплінах.

Списки найкращих

60 метрів

100 метрів

200 метрів

400 метрів

800 метрів

1000 метрів

1500 метрів

5000 метрів

10000 метрів

Бар'єрний спринт

400 метрів з бар'єрами

3000 метрів з перешкодами

4×100 метрів

4×400 метрів

Марафон

Ходьба 20 кілометрів

Ходьба 50 кілометрів

Стрибки у висоту

Стрибки з жердиною

Стрибки у довжину

Потрійний стрибок

Штовхання ядра

Метання диска

Метання молота

Метання списа

Багатоборство

Джерела 

 Списки найкращих результатів за всі часи на сайті Світової легкої атлетики 
 Списки найкращих результатів сезонів на сайті Світової легкої атлетики 
 Статистика на сайті Легкої атлетики України